Сан Франсиско Кахонос има више значења:

 Општина Сан Франсиско Кахонос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Кахонос (Сан Франсиско Кахонос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику